Auriac (Pireneje Atlantyckie) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Auriac (Corrèze) – francuska gmina w regionie Limousin
 Auriac (Aude) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon